Бу́кова ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Букова вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Букова вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Букова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Букова вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці